Cal Gili (Cardona), masia a Cardona al Bages
 Cal Gili (Montmajor), masia a Montmajor al Bages
 Cal Gili (Mont-roig), casa a Mont-roig de Segarra (els Plans de Sió, la Segarra)